Живой Ключ — название населённых пунктов в России:

 Живой Ключ — посёлок в Комаричском районе Брянской области (Игрицкое сельское поселение).
 Живой Ключ — посёлок в Чернском районе Тульской области.